«Псков-747» — российский футбольный клуб из Пскова. Основан весной 2006 года под названием «Спортивный футбольный клуб 747». Непродолжительное время именовался «747 Псков» (в 2006 году), «СК 747» и «ФК 747-Псков» (в 2007 году). С 2008 года играл во Втором дивизионе (Первенстве Профессиональной футбольной лиги), зоне/группе «Запад», под названием «Псков-747».

В 2020 году прошло переформатирование клуба, создан новый ФК «Псков», который стал играть на любительском уровне.

Описание 
Основатель и президент клуба — Алексей Севастьянов, руководитель группы компаний «Авто-Альянс». 747 — его любимый набор цифр.

Ранее город Псков представлял клуб «Псков-2000», который прежде носил названия «Электрон», «Машиностроитель» и «Псков».

Соперничество псковских команд и клуба из Великих Лук носит название дерби Псковской области.

Результаты выступлений 

Молодёжная команда играла в Первенстве ЛФЛ/ЛФК (МРО «Северо-Запад») в сезонах 2009, 2011/12, Кубке МРО «Северо-Запад» 2010 и Кубке чемпионов МРО «Северо-Запад» 2013. Серебряный (2012) и бронзовый (2013) призёр чемпионата Псковской области, обладатель (2013) и финалист (2012) кубка области, победитель чемпионата города 2019.

Ближе всего к выходу (получению права на выход) в ФНЛ «Псков-747» был в 2013 году, при этом в клубе заявляли о неоднозначности в решении этого вопроса (и поднятии его на уровень губернатора) в случае занятия первого места в зоне «Запад» Второго дивизиона. В 2019 году президент псковской федерации футбола Андрей Аленичев заявил, что вопрос о выходе команды в ФНЛ не может даже рассматриваться по причине сильного несоответствия уровня и возможностей финансирования клуба требованиям Футбольной национальной лиги.

С апреля 2013 года до конца 2016 года (когда стало известно о намерениях ФК «Луки-Энергия» заявиться на профессиональный уровень) генеральным спонсором клуба являлся Великолукский мясокомбинат. «Псков-747» был близок к потере профессионального (команды ПФЛ) статуса ещё в 2018 году.

Достижения 
Первенство ПФЛ (Второй дивизион)
 2 место (зона «Запад»): 2012/13
Кубок России
 1/16 финала: 2010/11
ЛФЛ
 2 место (зона «Северо-Запад»): 2006, 2007
Кубок России среди ЛФК
 Финалист: 2007
Кубок МРО «Северо-Запад»
 Обладатель: 2007
 Финалист: 2006
 Другое
 Зимний турнир МРО «Северо-Запад» на призы Полпреда Президента РФ в СЗФО:
 Серебряный призёр: 2007, 2014, 2020
 Бронзовый призёр: 2008, 2013, 2017, 2019

Стадион 
Домашние матчи клуб проводил на стадионе СК «747». В последние годы выступления клуба искусственное футбольное поле стадиона «747» стало низкого качества, что отмечалось практически всеми приезжающими командами. В 2020 году на стадионе СК «747» были произведены работы по укладке нового искусственного газона.

Главный стадион города «Машиностроитель», находившийся на реконструкции, получил искусственное покрытие (раньше было натуральным). Главный тренер «Пскова-747» Игорь Васильев в интервью в  году заявлял, что у клуба и города нет финансовых возможностей для осуществления необходимых мероприятий по надлежащему содержанию естественного травяного покрытия и поддержания его в приемлемом состоянии, поэтому и было принято решение об оборудовании главного поля стадиона «Машиностроитель» полем с искусственным покрытием. После завершения первой очереди реконструкции стадион «Машиностроитель» стал домашним стадионом нового клуба.

Главные тренеры 
 2006, 2010 — Владимир Косогов
 2007 — Вячеслав Волков
 2008 — Борис Журавлёв
 2009 — Андрей Аленичев
 2011 (до июня) — Эдуард Малофеев
 2011 (с июня) — Игорь Васильев

Руководящий состав 
Руководство и тренеры:
 Директор клуба — Севастьянов Алексей Анатольевич
 Главный тренер — Васильев Игорь Евгеньевич
 Тренер — Волков Вячеслав Юрьевич
 Начальник команды — Куслин Александр Николаевич
 Тренер вратарей — Иванов Анатолий Викторович

Реорганизация клуба и создание ФК «Псков» 
Летом 2019 года стало известно, что прорабатывается вопрос об изменении формы собственности клуба «с целью привлечения дополнительных внебюджетных источников финансирования». Начались осуществляться шаги, в соответствии с которыми ФК «Псков-747», являющийся обществом с ограниченной ответственностью (в соучредителях клуба находятся Псковская область и физическое лицо), должен был стать автономным некоммерческим муниципальным учреждением.

В конце 2019 года стало известно, что в рамках заявленных целей возможно создание нового футбольного клуба со статусом АНО — АНО «ФК „Псков“». По состоянию на февраль 2020 года велась работа технико-юридического характера по оформлению документации, также решались вопросы по формированию руководящего состава и административного штата нового клуба. Планировалось, что новый клуб под названием «Псков» станет полноценным правопреемником «Пскова-747».

Новое юридическое лицо «Футбольный клуб „Псков“» было зарегистрировано 7 февраля 2020 года. Клуб стал участником первенства и кубка России среди любительских команд III дивизиона (МРО «Северо-Запад») 2020, не заявившись в Первенство ПФЛ вследствие комплекса причин (пандемия COVID-19, снижение объёмов финансирования, закрытие стадионов «747» и «Машиностроитель» на реконструкцию). Участник первенства и кубка Северо-Запада III дивизиона 2021. Обладатель Кубка МРО «Северо-Запад» 2020, 2021. Финалист (серебряный призёр) Кубка России среди ЛФК 2020. Серебряный призёр первенства МРО «Северо-Запад» в III дивизионе 2022.

Примечания

Ссылки 
 Сайт ФК «Псков-747» на Web.archive.org
 Сайт болельщиков ФК «Псков-747» на Web.archive.org
 Сайт ФК «Псков»
 
  (с 1998 года, включая ФК «Псков»/«Псков-2000»)

Футбольные клубы России
Футбольные клубы Пскова